Dave Kushner
Harold Kushner, rabbino statunitense e scrittore
Tony Kushner
Jared Kushner,  imprenditore statunitense, senior advisor del Presidente Donald Trump.